Dilley ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Dilley (1913–1968), „Stuka“-Pilot der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Gary Dilley (* 1945), US-amerikanischer Schwimmer
 Leslie Dilley (* 1941), britischer Filmarchitekt

Siehe auch:
 Dilly